Катонин — фамилия.

Известные носители 
 Катонин, Евгений Иванович (1889—1984) — советский архитектор.
 Катонин, Леонид Сергеевич (1908—1975) — советский архитектор.